Яруллін — татарське прізвище.

Відомі носії 
 Яруллін Альберт Ільдарович — російський хокеїст, захисник. Виступає за «Атлант» (Митищі) у Континентальній хокейній лізі.
 Яруллін Фаніс Гатауллович (1938—2011) — татарський поет, прозаїк і драматург.
 Яруллін Фарід Загідуллович (1913—1943) — татарський композитор.
Татарські прізвища